Pinecrest (Californië), een gehucht in de Amerikaanse staat Californië
 Pinecrest (Florida), een voorstad van Miami in de Amerikaanse staat Florida